Hickory Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Township (Arkansas)
 Hickory Township (Illinois)
 Hickory Township (Kansas)
 Hickory Township (Minnesota)
 Hickory Township (Missouri)
 Hickory Township (Grant County, Oklahoma)
 Hickory Township (Love County, Oklahoma)
 Hickory Township (Nowata County, Oklahoma)
 Hickory Township (Forest County, Pennsylvania)
 Hickory Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Hickory Township (Mercer County, Pennsylvania)